Станисла́в Емелья́нов:
 Емельянов, Станислав Валерьевич (род. 1990) — российский легкоатлет.
 Емельянов, Станислав Васильевич (1929—2018) — российский учёный в области управления.